Obergericht steht für:
 Oberes Gericht des Landes, jeweils das höchste Gericht eines der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland
 Obergericht (Schweiz), die zweite Gerichtsinstanz in vielen Schweizer Kantonen
 Fürstliches Obergericht, die zweite Gerichtsinstanz in Liechtenstein
 Obergericht (Japan), die Mittelinstanz im japanischen Rechtssystem
 Obergericht Gottorf, Verwaltungsspitze und höchstes Gericht im Herzogtum Schleswig
 Obergericht (Königreich Hannover), die Mittelinstanz im Rechtssystem des Königreichs Hannover 1852 bis 1866
 veraltet, ungebräuchlich für ein oberstes Gericht, das letzte Glied eines Instanzenzuges
 im lokalen deutschsprachigen Gebrauch in Namibia die Bezeichnung für den High Court

Siehe auch:
 High Court (Begriffsklärung)